Termin fosfopiruvat dehidrogenazna fosfataza ima više značenja.
 Fosfoproteinska fosfataza, enzim
 (Piruvat dehidrogenaza (acetil-transfer prsten))-fosfataza, enzim